Perú (hiszp.) – Peru
 Perú – miejscowość w Argentynie, w prowincji La Pampa 
 Perú – stacja metra w Buenos Aires

Zobacz też 
 Peru (ujednoznacznienie)